Corète ou Corette est un nom vernaculaire donné à plusieurs plantes :
 du genre Corchorus (famille des Malvacées), comme la corète potagère (Corchorus olitorius) ;
 du genre Kerria (famille des Rosacées), comme la corète du Japon (Kerria japonica).

Flore (nom vernaculaire)
!Corète
Tiliaceae (Cronquist)
Nom de plante ambigu